Kinsey puede referirse a:
 Kinsey (Alabama), un pueblo en el estado de Alabama (Estados Unidos);
 Kinsey (película), película biográfica de 2004 sobre Alfred Kinsey;
 Kinsey (serie de TV).

Personas 
 Alfred C. Kinsey, entomólogo y sexólogo.
 el Informe Kinsey, un par de libros sobre sexualidad por Alfred Kinsey
 la Escala Kinsey de la orientación sexual, inventada por Alfred Kinsey.
 Angela Kinsey, actriz estadounidense.
 Donald Kinsey, músico estadounidense.
 Kinsey Millhone, la heroína en las series de libros de Sue Grafton.
 Noel Kinsey, jugador de fútbol galés.
 Tarence Kinsey, jugador estadounidense de baloncesto.

Otros 
 Robert Kinsey, personaje de ficción interpretado por Ronny Cox en la serie de ciencia ficción Stargate SG-1.